МФО:
 Международная физическая олимпиада
 Международная финансовая организация
 Межфилиальный оборот
 Микрофинансовая организация